EBU eller Ebu kan syfta på:

 EBU – europeisk sammanslutning för nationella TV- och radiobolag, se Europeiska radio- och TV-unionen
 EBU – European Boxing Union
 Ebu (Kina) – en köpinghuvudort i provinsen Guangdong, Kina